

Sciences et techniques 
 En biologie, Epigastrina loongana est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Anapidae.
 En planétologie, Loongana 001, 002 et 003 sont trois météorites trouvées à proximité de la  (plaine de Nullarbor, Australie-Occidentale). Loongana 001 est le lithotype des chondrites carbonées de type CL.

Culture et société 
 Le  est le premier navire immatriculé dans l'hémisphère sud ayant une propulsion par turbine à vapeur. Il a été en service dans le détroit de Bass (entre l'Australie et la Tasmanie) entre 1904 et 1934.

Toponyme 

 , une localité du nord de la Tasmanie ;
 Loongana, un lieu-dit de l'Australie-Occidentale, surtout connu pour la , une voie d'évitement sur la ligne de chemin de fer transaustralien, située au centre de la plaine de Nullarbor et sur le plus long tronçon rectiligne au monde ().

Notes et références